Azalea Gardens ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Azalea Gardens (Florida), im Hillsborough County
 Azalea Gardens (Georgia), im Glynn County
 Azalea Gardens Estates, im Hillsborough County, Florida